Munter kan syfta på:

 Munter (dikt) – en vers i Fänrik Ståls sägner
 HMS Munter (91) – en bevakningsbåt i svenska marinen av Tapperklass
 Ångslupen Munter – en av Statens maritima museer K-märkt ångslup med trafik i sjöarna Yngaren och Hallbosjön

Personer
 Rosanna Munter (1987–), en svensk sångerska och skådespelare
 Dage Munter (1954–), en tidigare svensk fotbollsspelare och fotbollstränare

Se även
 Harry Munter – en svensk film från med 1969